Kananen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1874-1955), homme politique finlandais
 (né en 1980), coureur cycliste finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois